Time for Annihilation е концертен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Заглавието на албума е цитат от песента Crash, част от албума The Paramour Sessions. Освен концертни версии, включва и нови песни.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Тони Палермо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2010 година
Концертни албуми